Diego Perren – giocatore di curling svizzero
 Fabricio Perrén – pilota motociclistico argentino
 Freddie Perren – compositore, paroliere, produttore discografico arrangiatore, tastierista e direttore d'orchestra statunitense